Бычко́вые  — семейство лучепёрых рыб из отряда бычкообразных (Gobiiformes). Насчитывается 1359 видов, объединённых в более чем 189 родов.

Общие сведения 
Бычковые принадлежат к донным прибрежным рыбам. Тело покрыто циклоидной или ктеноидной чешуёй, у некоторых видов чешуя отсутствует. Имеют большую широкую голову, крупные, близко расположенные друг к другу глаза, два спинных плавника (один из них обычно с жёсткими лучами), внизу — присоску, возникшую от срастания брюшных плавников. С помощью этой присоски они прикрепляются к придонным камням и довольно крепко удерживаются даже в сильный шторм. В Чёрном море встречаются представители 31 вида бычковых.

Виды 

Внешне различные виды бычков очень схожи, различить их довольно сложно. Основные отличия между различными видами бычков — это количество лучей на плавниках, окраска, пятнышки и полосочки на теле, оттенки, размер и количество чешуи.

Всех бычков можно разделить на две большие группы:
 солоноватоводные,
 морские.

Солоноватоводные являются реликтами и живут в Чёрном море ещё с тех пор, когда оно имело связь с Каспием.
Морские постепенно переселяются в Чёрное море из Средиземного. Одним из первых переселился бычок-зеленчак и стал единственным промысловым видом из группы морских бычков.

Солоноватоводные бычки, или, как их ещё называют, понтические реликты, идеально приспособлены к жизни в лиманах. Они легко переносят резкие колебания солёности воды — от пресной до чисто морской. Кругляк и песочник, например, прекрасно чувствуют себя не только в Чёрном море, но и в Днестре и Днепре. Средиземноморский же по происхождению бычок-зеленчак совершенно не выносит пресной воды и обычно обитает в водоёмах с высокой солёностью.

В прежние годы бычки составляли до 30 % уловов в Чёрном море. Сейчас из-за ухудшения условий обитания и отрицательной экологической обстановки их количество значительно сократилось, однако адаптивные способности бычков весьма высоки, поэтому вымирание рыбам не грозит.

Краткое описание самых распространённых видов 
(на основе их мест обитания на территории СНГ)

Места с песчаным, ракушечным дном предпочитают:
 Бычок-песочник. Длина 10—20 см, вес до 200 граммов. Имеет плотное, довольно короткое тело, не очень большую голову, плавники не имеют явственной окраски. Цвет тела светлый, грязновато-серый или желтоватый. Широко распространён по всему бассейну Чёрного и Азовского морей, встречается в реках, лиманах, на мелководьях с песчаным дном в массе до 50 особей и более на квадратный метр.
 А также бычок-ширман, бычок-горлач (распространены по всему бассейну).

Скальное и каменистое дно предпочитают:
 Бычок-кнут (мартовик). Длина до 35 см, вес 300—500 граммов. Тело удлинённое, крепкое, с большой головой. Рот наибольший среди всех бычков. Отличительной особенностью кнута является его большие широкие жабры (в воде они полностью раскрыты; таким образом кнут пугает других крупных хищников). Тело буроватое, с тёмными пятнами на боках, встречаются чёрные особи. Обитает в бассейнах Чёрного, Азовского и Каспийского морей, лиманах. Питается в основном рыбой, в том числе и другими бычками. На отдалённых от берега мелководьях (т. н. «банках») достигает рекордных размеров и веса (до 50 см и 1,5 кг соответственно).
 Бычок-кругляк
 Бычок-головач, «бабка». Длина 10—20 см, вес до 200 граммов. Отличается большой сплющенной головой, верхней губой, сильно расширенной по сторонам, удлинённоконическим телом, спереди утолщённым; нижняя челюсть его длиннее верхней, чешуя мелкая. Цвет тела серовато-бурый или красновато-бурый, с более или менее явственными тёмными пятнами, у хвоста треугольное черноватое пятно. Распространён в Днестре, Буге, Днепре, Волге; встречается в северо-западном районе Чёрного моря, в Каспийском и Азовском морях.

Заросшее травой и морскими водорослями дно предпочитают:
 Бычок-травяник
 Бычок-цуцик

Как на песчаном, так и на каменистом дне живёт:
 Бычок-гонец. Длина 10—20 см, вес до 100—130 граммов. Тело стройное, кругловатое, сильно утончённое к хвосту. Нижняя челюсть длиннее верхней и несколько загнута вверх. Губы узкие, рот всегда полуоткрыт и вооружён мелкими зубами. Чешуя мелкая. Цвет тела серовато-зеленоватый с тёмными пятнами, профиль похож на бычка-кнута. Рыба прячется под камнями или же устраивает себе норки в песке. Промыслового значения не имеет.

Ловля бычка 
Ловят бычков поплавочными, чаще донными снастями. Используют местный метод ловли (под лодкой, около пирса и т. д.) или же ловят «на протяжку» (закидывая снасть на 15—30 м, медленно подматывают; бычок преследует наживку и клюёт). Часто используют снасть со скользящим грузилом и двумя-тремя крючками, один из которых касается грунта. Приманка: земляные черви, креветка, кусочек морского червя или рыбы, в том числе и бычка, кусочек кальмара, мясо, печень, виноградные улитки и другие животные насадки. Леска 0,25—0,4 мм (на закидушки лучше 0,6 (основная) и 0,3 поводки), крючок № 6—10. Крючки предпочтительнее с длинным цевьём — их легче извлекать из пасти, так как поклёвка бычка жадная.

Классификация 
Семейство Gobiidae подверглось серьёзному пересмотру классификации в 2016 году (Nelson et al., 2016). Ранее семейство Gobiidae включало шесть подсемейств: Gobiinae, Benthophilinae, Amblyopinae, Gobionellinae, Oxudercinae и Sicydiinae. В 2016 году в нём сохранили первые два подсемейства и переместили остальные четыре в отдельное семейство Oxudercidae. Кроме того, роды, ранее включаемые в семейства , ,  и Schindleriidae, были добавлены к пересмотренным Gobiidae, хотя подсемейства не были описаны.

Выделяют 186 родов:

 Aboma
 Acanthogobius
 Acentrogobius
 Afurcagobius
 Akihito
 Akko
 Amblychaeturichthys
 Amblyeleotris
 Amblygobius
 Amblyotrypauchen
 Amoya
 Anatirostrum
 Ancistrogobius
 Antilligobius
 Aphia
 Apocryptes
 Apocryptodon
 Arcygobius
 Arenigobius
 Aruma
 Asterropteryx
 Astrabe
 Aulopareia
 Austrolethops
 Awaouichthys
 Awaous
 Babka
 Barbulifer
 Barbuligobius
 Bathygobius
 Benthophiloides
 Benthophilus
 Boleophthalmus
 Bollmannia
 Brachyamblyopus
 Brachygobius
 Bryaninops
 Buenia
 Cabillus
 Caecogobius
 Caffrogobius
 Calamiana
 Callogobius
 Caragobius
 Caspiosoma
 Chaenogobius
 Chaeturichthys
 Chlamydogobius
 Chriolepis
 Chromogobius
 Clariger
 Clevelandia
 Corcyrogobius
 Coryogalops
 Coryphopterus
 Cotylopus
 Cristatogobius
 Croilia
 Cryptocentroides
 Cryptocentrus
 Crystallogobius
 Ctenogobiops
 Ctenogobius
 Ctenotrypauchen
 Deltentosteus
 Didogobius
 Discordipinna
 Drombus
 Ebomegobius
 Echinogobius
 Economidichthys
 Egglestonichthys
 Ego
 Elacatinus
 Eleotrica
 Enypnias
 Eucyclogobius
 Eugnathogobius
 Eutaeniichthys
 Evermannia
 Evermannichthys
 Eviota
 Evorthodus
 Exyrias
 Favonigobius
 Feia
 Fusigobius
 Gammogobius
 Gillichthys
 Ginsburgellus
 Gladiogobius
 Glossogobius
 Gnatholepis
 Gobiodon
 Gobioides
 Gobionellus
 Gobiopsis
 Gobiopterus
 Gobiosoma
 Gobius
 Gobiusculus
 Gobulus
 Gorogobius
 Grallenia
 Gymneleotris
 Gymnoamblyopus
 Gymnogobius
 Hazeus
 Hemigobius
 Hetereleotris
 Heterogobius
 Heteroplopomus
 Hyrcanogobius
 Ilypnus
 Istigobius
 Karsten
 Kelloggella
 Knipowitschia
 Koumansetta
 Larsonella
 Lebetus
 Lentipes
 Lepidogobius
 Lesueurigobius
 Lethops
 Leucopsarion
 Lobulogobius
 Lophiogobius
 Lophogobius
 Lotilia
 Lubricogobius
 Luciogobius
 Luposicya
 Lythrypnus
 Macrodontogobius
 Mahidolia
 Mangarinus
 Mauligobius
 Mesogobius
 Microgobius
 Millerigobius
 Minysicya
 Mistichthys
 Mugilogobius
 Myersina
 Nematogobius
 Neogobius
 Nes
 Nesogobius
 Obliquogobius
 Odondebuenia
 Odontamblyopus
 Oligolepis
 Ophiogobius
 Oplopomops
 Oplopomus
 Opua
 Oxuderces
 Oxyurichthys
 Padogobius
 Paedogobius
 Palatogobius
 Palutrus
 Pandaka
 Papuligobius
 Parachaeturichthys
 Paragobiodon
 Parapocryptes
 Parasicydium
 Paratrimma
 Paratrypauchen
 Parawaous
 Pariah
 Parkraemeria
 Parrella
 Pascua
 Periophthalmodon
 Periophthalmus
 Phoxacromion
 Phyllogobius
 Platygobiopsis
 Pleurosicya
 Polyspondylogobius
 Pomatoschistus
 Ponticola
 Porogobius
 Priolepis
 Proterorhinus
 Psammogobius
 Pseudaphya
 Pseudapocryptes
 Pseudogobiopsis
 Pseudogobius
 Pseudorhinogobius
 Pseudotrypauchen
 Psilogobius
 Psilotris
 Pterogobius
 Pycnomma
 Quietula
 Redigobius
 Rhinogobiops
 Rhinogobius
 Risor
 Robinsichthys
 Sagamia
 Scartelaos
 Schismatogobius
 Sicydium
 Sicyopterus
 Sicyopus
 Signigobius
 Silhouettea
 Siphonogobius
 Smilosicyopus
 Speleogobius
 Stenogobius
 Stigmatogobius
 Stiphodon
 Stonogobiops
 Sueviota
 Sufflogobius
 Suruga
 Synechogobius
 Taenioides
 Tamanka
 Tasmanogobius
 Thorogobius
 Tigrigobius
 Tomiyamichthys
 Tridentiger
 Trimma
 Trimmatom
 Trypauchen
 Trypauchenichthys
 Trypauchenopsis
 Tryssogobius
 Tukugobius
 Typhlogobius
 Valenciennea
 Vanderhorstia
 Vanneaugobius
 Varicus
 Vomerogobius
 Wheelerigobius
 Wuhanlinigobius
 Yoga
 Yongeichthys
 Zappa
 Zebrus
 Zosterisessor

Интересные факты 
 В Бердянске, на набережной Азовского моря, установлен памятник бычку-кормильцу, который был основным источником питания в годы Великой Отечественной войны, a также памятник мальчику-рыбаку.
 Бычки в томатном соусе — один из самых массовых видов рыбных консервов в СССР.

См. также 
 Огненная рыба-стрелка
 Elacatinus oceanops
 Rhinogobius giurinus
 Akihito

Примечания

Литература 
 
 
 

 
Семейства лучепёрых рыб